Oscar Pérez Rojas (n. 1973), calciatore messicano
Óscar Pérez Bovela (n. 1981), calciatore spagnolo
Oscar Perez, atleta, vincitore del Tor des Géants 2012
Óscar Pérez Cattáneo (1922-?), cestista argentino